Verly bezeichnet:

 Grand-Verly
 Petit-Verly
 Hippolyte Verly (1838–1916)
 Jean Louis Antoine Alexandre Chastelain de Verly (1761–1837), französischer Ministerialbeamter und Offizier